Пуща — упразднённый посёлок, входивший в состав Головчинского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии. Посёлок упразднён в 2015 году.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Лещевник, Торгонщина, Ветка, Большой Кудин.

См. также 
 Головчинский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Упразднённые населённые пункты Белыничского района